Bogusz – alternatywna forma imienia Bogusław
 Bogusz – nazwisko pochodzące od imienia Bogusz

Osoby o tym imieniu 
 Bogusz Bilewski – polski aktor